Le nom Clis peut désigner :
 Clis, un lieu-dit de la commune de Guérande, en Loire-Atlantique.

L'acronyme CLIS peut désigner :
 Classe pour l'inclusion scolaire ;
 Carcinome Lobulaire In Situ, une lésion dans le sein, marqueur de risque du cancer du sein.

Homonymie d'acronyme